Брачо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брачо, Габриэль (1915—1995) — венесуэльский художник и скульптор, ученик Армандо Лира.
 Брачо, Диана (род. 1944) — мексиканская актриса театра и кино.
 Брачо, Хулио (род. 1970 или 1972) — мексиканский актёр, мастер дубляжа, продюсер, режиссёр, сценарист и телеведущий.